Segiet (Tarnowskie Góry) – część miasta Tarnowskie Góry (dawna kolonia na terenie dzielnicy Repty Śląskie)
 Segiet (folwark) – część miasta Tarnowskie Góry (dawny folwark na terenie dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne)
 Segiet – współczesne osiedle deweloperskie przy ul. Segiet w Bytomiu (na terenie dzielnicy Sucha Góra)
 Rezerwat przyrody Segiet – leśny, częściowy rezerwat przyrody, leżący w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór
 Kopalnia Segiet – dawna kopalnia rud cynku i żelaza położona w Lesie Segieckim